Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han portado el nombre Umikaze:

 El Umikaze, líder de la Clase Umikaze.
 El Umikaze, de la Clase Shiratsuyu.